Китайська Суперліга 2021 — 62-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Китаю. Чемпіоном вп'яте у своїй історії став Шаньдун Тайшань.

Клуби

Регулярний сезон

Група A (Гуанчжоу) 

 Результати матчів

Група B (Сучжоу) 

 Результати матчів

Чемпіонський раунд 

 Результати матчів

Раунд за виживання 

 Результати матчів

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|8/12 січня 2022

|}

13 квітня 2022 року був ліквідований клуб Ціндао, а 24 травня 2022 року  - клуб Чунцін Лянцзян Атлетік. Тому, незважаючи на поразку, клуб Далянь Профешнл залишився серед учасників Суперліги на наступний сезон.

Бомбардири

Посилання 
 Китайська Суперліга на soccerway 

2021
Китай
2021 у китайському спорті